КК Партизан сезона 1977/78. обухвата све резултате и остале информације везане за наступ партизана у сезони 1977/78.

Тим

Прва лига Југославије

Куп Радивоја Кораћа

1. коло 

 Укупним резултатом 190:185 Партизан се квалификовао у групну фазу.

Група А

Полуфинале 

 Укупним резултатом 216:209 Партизан се квалификовао у финале.

Финале

Види још 
 Прва лига Југославије у кошарци 1977/78.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт КК Партизан

Сезоне КК Партизан
Кошарка у 1977.
Кошарка у 1978.